Никола́й Баку́лин:
 Бакулин, Николай Иванович (1926—1990) — советский шахматист.
 Бакулин, Николай Саввич (1896—1962) — русский живописец и график.